Andreas kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Andreas (udde),

Isle of Man 

 Andreas, Isle of Man, 

Robotskapade Antarktisförgreningar